iyx – codice ISO 639-3 della lingua yaka (cogo)